Las avispas parasitoides (Parasitica) son una agrupación de superfamilias de Hymenoptera de Apocrita. Son parasitoides de otros animales, especialmente de artrópodos. Muchos de ellos, como los de la familia Braconidae, son considerados beneficiosos porque actúan como controles biológicos de insectos que son plagas de la agricultura. En algunos casos se los utiliza para el manejo integrado de plagas.

Algunas de estas avispas ejercen una forma refinada de control de plagas. Ciertos tipos de plantas tienen compuestos químicos que son modificados por la saliva de orugas. Cuando la saliva de una oruga se combina con la savia de la planta se forma un nuevo compuesto aromático que atrae a las avispas parasitoides. La avispa paraliza a la oruga y la usa para depositar sus huevos. Así la oruga no puede terminar su ciclo biológico. Ésta es una forma de mutualismo entre la planta y la avispa y funciona como tal cuando la planta se ve atacada y envía un llamado a la avispa.

Taxonomía 
Originalmente el sistema de clasificación de Hymenoptera incluía dos divisiones o infraórdenes dentro del suborden Apocrita: una de éstas, "Parasitica" contenía a las avispas parasíticas. Sin embargo el uso del término Parasitica (o su alternativa "Terebrantia") ha caído en desuso recientemente por ser parafilético. Las clasificaciones modernas se esfuerzan por reunir solamente grupos naturales o monofiléticos.

En la actualidad no se sabe cuál será el destino taxonómico final de estos grupos. Muchos clados necesitan una revisión completa y se los debe usar como taxones sin rango o con rango de infraórdenes y de divisiones.

Superfamilias 
Las superfamilias que se agrupan tradicionalmente en "Parasitica" son:
 Ceraphronoidea
 Chalcidoidea
 Cynipoidea
 Evanioidea
 Ichneumonoidea
 Megalyroidea
 Mymarommatoidea (a veces incluida en Serphitoidea)
 Platygastroidea
 Proctotrupoidea
 Serphitoidea (fósil)
 Stephanoidea
 Trigonaloidea

Además de los miembros de Parasitica hay otros Apocrita que también son llamados avispas parasíticas: la mayoría de los miembros de la superfamilia Chrysidoidea, como también la mayoría de las familias de Vespoidea tales como Bradynobaenidae, Mutillidae, Rhopalosomatidae, Sapygidae, Scoliidae, Sierolomorphidae, Tiphiidae y unas pocas especies de Pompilidae. 
La mayoría de estos grupos son ectoparasitoides. Entre los sínfitos, que no son Apocrita, hay solamente una pequeña familia parasítica, Orussidae. Este es el pariente viviente más cercano de Apocrita. Así que es posible que los antepasados de las abejas y abejorros también hayan sido parasíticos.

Sistemática 

De acuerdo con los estudios cladísticos recientes hay un número de linajes basales en Apocrita así como también un grupo diverso de avispas parasíticas que parecen formar un clado mayor. Si Apocrita se subdivide en infraórdenes, se pueden reconocer alrededor de seis y algunos requieren ser subdivididos nuevamente, con un número de familias llevadas a Proctotrupoidea. Esto puede requerir más cambios. El sitio Tree of Life no corrobora la solidez de este cuadro, indicando sólo el primer paso de clasificación. Proyecto Tree of Life

 Superfamilia Ichneumonoidea parece más cercana a Aculeata que a otras avispas parasíticas. Si Aculeata se trata como una división entonces Ichneumonoidea formaría una superfamilia basal o un nuevo infraorden.
 Superfamilia Stephanoidea forma un clado o infraorden por sí mismo.
 Otro clado o infraorden contiene los siguientes grupos: 
 Superfamilia Megalyroidea
 Superfamilia Trigonaloidea
 un clado o división que contiene:
 Superfamilia Ceraphronoidea
 Superfamilia Evanioidea.
 Un clado o infraorden que contiene a las familias antes agrupadas en la superfamilia Proctotrupoidea:
 Familia Maamingidae
 un clado, división o superfamilia que contiene:
 Familia Austroniidae
 Familia Diapriidae
 Familia Monomachidae.
 Otro clado o infraorden de familias que estaban agrupadas en la superfamilia Proctotrupoidea:
 Familia Proctorenyxidae
 Familia Roproniidae

 La mayor parte de las avispas parasíticas, un clado o infraorden que contiene dos grupos bien distintos:
 Un clado o division que contiene:
 Superfamilia Platygastroidea
 Superfamilia Chalcidoidea
 Superfamilia Mymarommatoidea (a veces incluida en Serphitoidea)
 Superfamilia Serphitoidea (fósil, colocada aquí condicionalmente).
 Otro clado o división que contiene:
 Superfamilia Cynipoidea
 Superfamilia Proctotrupoidea sensu stricto

Referencias

Enlaces externos 
 Parasitic Wasp at Texas Cooperative Extension. Reproducido de Drees, Bastiaan M. and John A. Jackman. A Field Guide to Common Texas Insects. Houston: Gulf Publishing Company, 1999. ISBN 0-87719-263-4. 
 Proyecto Tree of Life: Apocrita
 Parasitic Apocrita en Bugguide
 T C Turlings, J H Loughrin, P J McCall, U S Röse, W J Lewis, and J H Tumlinson. How caterpillar-damaged plants protect themselves by attracting parasitic wasps. PNS
 Walter Roachell. Parasitoid Host Selection: Host and Host Food-Plant Cues

 
Apocrita